Les Anglais kan syfta på:

Haiti 

 Les Anglais (kommun), Sud, 
 Les Anglais (ort), Sud,